Kushida – wrestler giapponese
 5605 Kushida – asteroide della fascia principale
 144P/Kushida – cometa periodica
 147P/Kushida-Muramatsu – cometa periodica

Persone
 Akira Kushida – cantante giapponese
 Kazuto Kushida – calciatore giapponese
 Reiki Kushida – astronoma amatoriale giapponese
 Yoshio Kushida – astronomo giapponese